Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Delaître che ha battuto in finale Byron Black 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Gilad Bloom (primo turno)
 Olivier Delaître (Campione)
 Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Thomas Högstedt (secondo turno)

 Frédéric Fontang (quarti di finale)
 Henrik Holm (semifinali)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Martin Střelba (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1991